Jarosław bezeichnet:

 Jarosław, eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland

Jaroslaw ist der Name folgender Personen:
 Jaroslaw der Weise (979/986–1054), Großfürst von Kiew
 Jaroslaw (Oppeln) (1143/1163–1201), Herzog von Oppeln, Bischof von Breslau
 Jaroslaw II. Wsewolodowitsch (1190–1246), Großfürst von Wladimir
 Jaroslaw III. Jaroslawitsch (1230–1272), Großfürst von Twer
 Aaron Jarosław, polnischer, jüdischer Exeget

 Jaroslav u Vysokého Mýta (Jaroslaw), Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Jaroslav, slawischer Vorname, dort auch weitere Namensträger des Vornamens Jaroslaw bzw. Jarosław
 Jaroslawl, Großstadt in Russland